

 Asimmetria – in generale, assenza di alcune ripetizioni nella forma geometrica di un oggetto, contrario di simmetria
 Asimmetria – in statistica, proprietà di una distribuzione di probabilità
 Asimmetria – in fisica, situazione di sbilanciamento tra materia e antimateria nelle prime fasi del Big Bang
 Asimmetria – in economia, condizione in cui c'è differenza nella condivisione di informazioni

Pagine correlate 
 Simmetria (disambigua)

Altri progetti